

Geografia
Canada
Neuville – Québec

Francia
Neuville – Corrèze
Neuville – Puy-de-Dôme
Neuville-au-Bois – Somme
Neuville-au-Cornet – Passo di Calais
Neuville-au-Plain – Manica
Neuville-aux-Bois – Loiret
Neuville-Bosc – Oise
Neuville-Bourjonval – Passo di Calais
Neuville-Coppegueule – Somme
Neuville-Day – Ardenne
Neuville-de-Poitou – Vienne
Neuville-en-Avesnois – Nord
Neuville-en-Beaumont – Manica
Neuville-en-Ferrain – Nord
Neuville-en-Verdunois – Mosa
Neuville-Ferrières – Senna Marittima
Neuville-les-Dames – Ain
Neuville-lès-Decize – Nièvre
Neuville-lès-Lœuilly – Somme
Neuville-lès-This – Ardenne
Neuville-lès-Vaucouleurs – Mosa
Neuville-lez-Beaulieu – Ardenne
Neuville-près-Sées – Orne
Neuville-Saint-Amand – Aisne
Neuville-Saint-Rémy – Nord
Neuville-Saint-Vaast – Passo di Calais
Neuville-sous-Montreuil – Passo di Calais
Neuville-sur-Ailette – Aisne
Neuville-sur-Ain – Ain
Neuville-sur-Authou – Eure
Neuville-sur-Brenne – Indre e Loira
Neuville-sur-Escaut – Nord
Neuville-sur-Margival – Aisne
Neuville-sur-Oise – Val-d'Oise
Neuville-sur-Ornain – Mosa
Neuville-sur-Saône – Rodano
Neuville-sur-Sarthe – Sarthe
Neuville-sur-Seine – Aube
Neuville-sur-Touques – Orne
Neuville-sur-Vanne – Aube
Neuville-Vitasse – Passo di Calais
La Neuville

Persone
Oliver Neuville – calciatore tedesco
Thierry Neuville – pilota di rally belga

Pagine correlate 
 La Neuveville (disambigua) – pagina di disambiguazione